Wyniki Grand Prix Danii 2000, piątej eliminacji Mistrzostw Świata Grand Prix w sezonie 2000.

Były to szóstce zawody o Wielką Nagrodę Danii.

Lista startowa 
Stawkę 22 stałych uczestników Grand Prix uzupełniło 2 zawodników z dziką kartą (Nicki Pedersen i Jesper B. Jensen). W nawiasach podano numery stałe.

 (8) Ryan Sullivan (Australia)
 (16) Mark Loram (Wielka Brytania)
 (5) Leigh Adams (Australia)
 (1) Tony Rickardsson (Szwecja)
 (7) Greg Hancock (Stany Zjednoczone)
 (6) Jason Crump (Australia)
 (10) Chris Louis (Wielka Brytania)
 (12) Mikael Karlsson (Szwecja)
 (2) Tomasz Gollob (Polska)
 (19) Peter Karlsson (Szwecja)
 (21) Todd Wiltshire (Australia)
 (3) Jimmy Nilsen (Szwecja)
 (9) Stefan Dannö (Szwecja)
 (11) Billy Hamill (Stany Zjednoczone)
 (15) Henrik Gustafsson (Szwecja)
 (13) Carl Stonehewer (Wielka Brytania)
 (18) Antonín Kasper (Czechy)
 (4) Joe Screen (Wielka Brytania)
 (17) Andy Smith (Wielka Brytania)
 (20) Brian Andersen (Dania)
 (14) Brian Karger (Dania)
 (22) Rafał Dobrucki (Polska)
 (23) Nicki Pedersen (Dania)
 (24) Jesper B. Jensen (Dania)

Wyniki

Opis 
Zawody o wielką nagrodę Danii zwyciężył Stany Zjednoczone Greg Hancock. Kolejne pozycję zajęli Jason Crump i Stefan Dannö. Miłą niespodziankę gospodarzom sprawił Nicki Pedersen, zajmując 4 lokatę.

Lider klasyfikacji Mark Loram zajął 5 pozycję i mimo braku zwycięstwa w tegorocznym GP, powiększył przed ostatnią eliminacją przewagę nad Rickardssonem do 12 punktów. Na trzecie miejsce awansował Jason Crump i w ostatnim GP będzie walczył o medale z Billy Hamillem i Rickardssonem.

Słabo zaprezentowali się Polacy, Tomasz Gollob był 13, a Rafał Dobrucki 24.

Klasyfikacja przejściowa 

Dania
2000
2000 w Danii
Sport w Vojens